Michail Michajlovič Golicyn (1675-1730) – ufficiale russo
 Michail Michajlovič Golicyn (1684-1764) – ammiraglio e diplomatico russo
 Michail Michajlovič Golicyn (1731-1804) – ufficiale russo, figlio del precedente
 Michail Michajlovič Golicyn (1840-1918) – generale russo